Нурбулак (, до 2010 г. — Шибаевка) — село в Алгинском районе Актюбинской области Казахстана. Входит в состав Карагашского сельского округа. Код КАТО — 153242800.

Население 

В 1989 году население села составляло 270 человек. Национальный состав: украинцы — 42 %, казахи — 24 %, русские — 21 %. В 1999 году население села составляло 363 человека (185 мужчин и 178 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 435 человек (218 мужчин и 217 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Алгинского района
Переименованные населённые пункты Казахстана